Queens – dzielnica miasta Nowy Jork
 Queens – zespół muzyczny
 Queens – hrabstwo w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Queens – jednostka samorządowa (municipal county) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Queens – jednostka samorządowa (regional municipality) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja